O nome John Russel pode referir-se a:
 John Russell, 1.º Conde de Bedford
 John Russell, 4.º Duque de Bedford
 John Russell, 6.º Duque de Bedford
 John Russell, 1.º Conde Russell
 John Russell, 13.º Duque de Bedford
 John Russell (basquetebolista)
 John Russell (beisebol)
 John Russell, ator norte-americano